Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1977 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Chris Evert und Martina Navratilova. Das Finale bestritten Helen Cawley und JoAnne Russell gegen Martina Navrátilová und Betty Stöve, das Cawley und Russel in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1977